Баллада — (1) средневековая поэтическая и текстомузыкальная форма; (2) лироэпический жанр англо-шотландской народной поэзии XIV—XVI вв.; (3) поэтический и музыкальный жанр эпохи романтизма
 Русская баллада — русская эпическая песня с семейно-бытовой тематикой, в основе которой лежат трагический конфликт.
 Рок-баллада — разновидность песни в рок-музыке

Художественные произведения:

Книги:
 Баллада об Аотру и Итрун
 Баллада о гибкой пуле
 Автоматная баллада

Фильмы:
 Гусарская баллада
 Баллада о солдате (фильм)
 Альпийская баллада (фильм)
 Баллада о старом оружии (фильм)
Альбомы:
 Баллада о скрипках